Айта — река в России, протекает в Республике Карелия.
 Айта — озеро в Муезерском районе Республики Карелия. 
 Айта — божественный покровитель подземелья в этрусской мифологии.